О́смо Та́пио Ю́ссила (; ) — финский историк и политолог; профессор Хельсинкского университета (1983—2001).

Биография 
Родился 14 марта 1938 года в местечке Хаукипудас, в губернии Оулу. С 1980 по 1983 годы являлся помощником профессора (адъюнктом), а с 1983 по 2001 годы — профессором политической истории Хельсинкского университета.

В 1988 году был избран членом Финской академии наук.

Научная деятельность 
Юссила являлся авторитетным и имеющим международную известность исследователем политической истории, специализируясь на тематике российско-финляндских и советско-финляндских отношениях. Его работы, охватывающие историю Финляндии и России за последние двести лет, особо останавливают внимание на истории Великого княжества Финляндского, советско-финляндской «зимней войне» и так называемой советско-финляндской войне-продолжении.

Награды 
 Орден Дружбы (21 февраля 2010 года, Россия) — за большой вклад в объективные исследования истории российско-финляндских отношений и активное участие в двустороннем сотрудничестве учёных-историков.

Библиография 
По-фински
 Nationalismi ja vallankumous suomalais-venäläisissä suhteissa
 Venäläinen Suomi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11638-6
 Terijoen hallitus 1939-40. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12686-1
 Suomen tie 1944—1948: Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16739-8
 Maakunnasta valtioksi: Suomen valtion synty. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14747-8
 Suomen suuriruhtinaskunta: 1809—1917. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29500-0
 Suomen historian suuret myytit. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33103-3
 Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809—2009. 6. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33241-2
По-русски
 Великое княжество Финляндское 1809—1917 / Перевод с финского языка.— Хельсинки: Ruslania Books Oy, 2009.— 860 с., илл.— ISBN 978-951-97819-6-9
 Великие мифы финляндской истории. / Перевод с финского языка.— Хельсинки: Ruslania Books Oy, 2013
 Осмо Юссила, Сеппо Хентиля и Юкка Невакиви. Политическая история Финляндии. изд. «Весь Мир».

Примечания

Ссылки 
 Jarkko Tontti: Snellmanin perilliset

Профессора Хельсинкского университета
Члены Финской академии наук